Bazar může být: 

tržní místo
 Bazar (persky) – orientální tržiště, otevřené nebo umístěné v tržnici
 Bazar (obchod) – obchod s použitým a partiovým zbožím; eventuálně dobročinná nezisková akce, ze které se finance odvádějí na charitativní účely

 časopis
 Bazar (český časopis) – příloha časopisu Světozor z let 1873–1900, později samostatný časopis pro ženy
 Bazar (britský časopis) – časopis pro ženy, vycházející v letech 1855–1937
 Harper's Bazaar – současný americký časopis, jehož česká mutace vychází od roku 1992 (?)

 zeměpisný název
 Bazar (Narodyči) (ukrajinsky (Базар) – vesnice v ukrajinském okrese Narodyči, v Žytomyrské oblasti
 Bazar (Čortkiv) (ukrajinsky (Базар) – vesnice v ukrajinském okrese Čortkiv, v Ternopilské oblasti
 Bazar (Berlín) – klasicistní budova v Berlíně, kterou projektoval architekt Leo von Klenze 

 příjmení
 Başar – turecké příjmení

 film
 Bazar – titul tří indických filmů z let 1962, 1978 a

Externí odkazy